Анвар Чингизоглу (;  — ) — письменник, фольклорист, етнограф, сценарист, журналіст з Азербайджану. Писав російською, азербайджанською та перською мовами. Лауреат азербайджанської літературної премії Золоте перо (2012). Заслужений працівник культури Азербайджану (2019).

Біографія 
Анвар Чингизоглу народився в Джебраїльський район. З 1980 по 1982 рік проходив дворічну службу в Радянській армії. Він закінчив в 1990 році факультет журналістики Бакинського державного університету. З 1990 по 1993 рік працював кореспондентом газети Араз. У 1994 р. переходить на телеканал «Аз.ТВ». Головний редактор збірника наукових праць «Сой».

Творчість 
Опублікував понад 100 наукових статей, більше 800 публіцистичних матеріалів у пресі і монографіі .

Роботи:
Публікації азербайджанською мовою: Автор книг:

Примітки

Посилання 

Азербайджанські письменники
Азербайджанські журналісти
Азербайджанські історики
Азербайджанські генеалоги
Азербайджанські етнографи
Азербайджанські фольклористи
Азербайджанські сценаристи
Азербайджанські редактори
Азербайджанські телепродюсери
Випускники Бакинського університету